Ayacucho steht für folgende geographische Orte:

in Peru
 Region Ayacucho – Region im südlichen Peru
 Ayacucho, Hauptstadt der Region Ayacucho

in Argentinien
 Departamento Ayacucho, Verwaltungseinheit in der Provinz San Luis
 Partido Ayacucho, Verwaltungseinheit in der Provinz Buenos Aires
 Ayacucho (Argentinien), Stadt in der Provinz Buenos Aires
 Villa Ayacucho, Ort in der Provinz Buenos Aires

in Bolivien
 Municipio Ayacucho (veraltet), jetzt: Municipio Porongo, Landkreis im Departamento Santa Cruz
 Kanton Ayacucho, Kanton im Departamento Santa Cruz

in Ecuador
 Ayacucho (Guayaquil), Stadtteil von Guayaquil und Parroquia urbana im Kanton Guayaquil der Provinz Guayas
 Ayacucho (Manabí), Ortschaft und Parroquia rural im Kanton Santa Ana der Provinz Manabí

in Kolumbien
 Ayacucho (Kolumbien), Kleinstadt (siehe Puerto Asís)

in Venezuela
 Puerto Ayacucho, Hauptstadt des Bundesstaates Amazonas

Siehe auch:
 Schlacht bei Ayacucho